Биркенфелд може бити:

 Биркенфелд (Доња Франконија), општина у округу Мајн-Шпесарт, у њемачкој покрајини Баварска.
 Биркенфелд (Нахе), град у округу Биркенфелд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Биркенфелд (Виртемберг), општина у округу Енцкрајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.